Coupeville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Coupéville, departementet Marne i regionen Grand Est,

USA 

 Coupeville, Washington, countyhuvudort, Island County, 

Robotskapade USAförgreningar